Mario Baldini – calciatore italiano
Mario Baldini – politico italiano